Ке́ттерінг () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 

  (;  1942) — американський політик-республіканець.
 Чарлз Кеттерінг (; 1876—1958) — американський інженер, винахідник і підприємець.

Топоніми

— місто у Північному Нортгемптонширі (графство Нортгемптоншир, Англія).

Кеттерінг — місто, штат Огайо
 Кеттерінг — переписна місцевість, штат Меріленд

Інше 
 10290 Кеттерінг (10290 Kettering) — астероїд головного поясу, відкритий 17 вересня 1985 року.